Нагато может означать:
 Нагато — японский город находящийся в префектуре Ямагути.
 Нагато — бывший японский посёлок в префектуре Нагано.
 Нагато — одна из провинций Японии.
 Линейные корабли типа «Нагато» — класс кораблей, находившихся на службе Императорского Флота Японии.
 Юки Нагато — персонаж серии «Меланхолия Харухи Судзумии».
 Нагато — персонаж аниме и манги «Наруто».